Gach steht für

 Gach, ein strategisches Brettspiel

Gach ist der Familienname folgender Personen:
 Heinz Gach (* 1947), österreichischer Landespolitiker (ÖVP)
 Peter Gach, polnischer Pianist und Musikpädagoge
 Richard Gach (1930–1991), österreichischer Architekt